Nippert ist der Familienname folgender Personen:

 Carl L. Nippert (1852–1904), deutscher Ingenieur, Richter und Vizegouverneur des Staates Ohio
 Dieter Nippert (1937–2018), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Harry Nippert (* 1933), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Louise Nippert (1911–2012), US-amerikanische Sportfunktionärin und Philanthropin